Le sigle CGPM peut désigner :
 la Conférence générale des poids et mesures,
 la Commission générale des Pêches pour la Méditerranée.
le Syndicat militaire belge, aussi appelé la Centrale Générale du Personnel Militaire.

Sigle de 4 caractères